Osoby:
 Giulietta Masina – włoska aktorka teatralna i filmowa

Miejscowości:
 Masina – village development committee w dystrykcie Rupandehi w Nepalu
 Masina – village development committee w dystrykcie Rolpa w Nepalu
 Masina – gmina w Demokratycznej Republice Konga

Zobacz też:
 Tabas-e Masina – miasto we wschodnim Iranie
 Industrija Mašina i Traktora – serbska firma z Belgradu produkująca ciągniki rolnicze